

Persone
 Aristide Claris (1843-1916) – giornalista francese
 Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) – drammaturgo, romanziere, poeta e favolista francese
 Louis-Edmond Claris (1824-1914) – militare e politico francese 
 Pau Claris i Casademunt (1586-1641), presbitero e politico spagnolo
 Venceslao Clarís Vilaregut – (1907-1936) – religioso spagnolo

Altro
 ClariS – duo musicale giapponese